Crans puede referirse a: 

 Crans, comuna de Ain (Francia).
 Crans, comuna de Jura (Francia).